Deze pagina geeft een overzicht van de voorouders van koning Albert II van België.

Stamboom

Kwartierstaat

Proband
1. Albert II

Tweede generatie
2. Leopold III van België 
3. Astrid van Zweden

Derde generatie
4. Albert I van België 
5. Elisabeth in Beieren 
6. Karel van Zweden 
7. Ingeborg van Denemarken

Vierde generatie
8. Filips van België 
9. Maria van Hohenzollern-Sigmaringen 
10. Karel Theodoor in Beieren 
11. Maria José van Bragança 
12. Oscar II van Zweden 
13. Sophia van Nassau 
14. Frederik VIII van Denemarken 
15. Louise van Zweden

Vijfde generatie
16. Leopold I van België 
17. Louise van Orléans 
18. Karel Anton van Hohenzollern-Sigmaringen 
19. Josefine van Baden 
20. Maximiliaan Jozef in Beieren 
21. Ludovika van Beieren 
22. Michaël I van Portugal 
23. Adelheid van Löwenstein-Wertheim-Rosenberg 
24. Oscar I van Zweden 
25. Josephine van Leuchtenberg 
26. Willem van Nassau 
27. Pauline van Württemberg 
28. Christiaan IX van Denemarken 
29. Louise van Hessen-Kassel 
30. Karel XV van Zweden 
31. Louise der Nederlanden

Zesde generatie
32. Frans van Saksen-Coburg-Saalfeld 
33. Augusta van Reuss-Ebersdorf en Lobenstein 
34. Lodewijk Filips I van Frankrijk 
35. Marie Amélie van Bourbon-Sicilië 
36. Karel van Hohenzollern-Sigmaringen 
37. Marie Antoinette Murat 
38. Karel van Baden 
39. Stéphanie de Beauharnais 
40. Pius August in Beieren 
41. Amalia Louise van Arenberg 
42. Maximiliaan I Jozef van Beieren 
43. Caroline van Baden 
44. Johan VI van Portugal 
45. Charlotte Joachime van Spanje 
46. Constantijn van Löwenstein-Wertheim-Rosenberg 
47. Maria Agnes Henriette van Hohenlohe-Langenburg 
48. Karel XIV Johan van Zweden (Jean-Baptiste Bernadotte)  
49. Désirée Clary 
50. Eugène de Beauharnais 
51. Augusta van Beieren 
52. Frederik Willem van Nassau-Weilburg 
53. Louise van Sayn-Hachenburg 
54. Paul van Württemberg 
55. Catharine Charlotte van Saksen-Hildburghausen 
56. Frederik Willem van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg 
57. Louise Carolina van Hessen 
58. Willem van Hessen-Kassel 
59. Louise Charlotte van Denemarken 
60. = 24 
61. = 25 
62. Frederik der Nederlanden 
63. Louise van Pruisen

Zevende generatie
64. Ernst Frederik van Saksen-Coburg-Saalfeld 
65. Sofie Antoinette van Brunswijk 
66. Hendrik XXIV van Reuss-Ebersdorf 
67. Caroline Ernestine van Erbach-Schönberg 
68. Filips van Orléans 
69. Louise Marie Adélaïde van Bourbon-Penthièvre 
70. Ferdinand I der Beide Siciliën 
71. Maria Carolina van Oostenrijk 
72. Anton Alois van Hohenzollern-Sigmaringen 
73. Amalie Zephyrine van Salm-Kyrburg 
74. Pierre Murat 
75. Louise d'Astorg 
76. Karel Lodewijk van Baden 
77. Amalia van Hessen-Darmstadt 
78. Francois Claude de Beauharnais 
79. Claudine Francoise Gabrielle Lezay-Marne 
80. Wilhelm in Beieren 
81. Maria Anna von der Pals-Zweibrücken 
82. Lodewijk Maria van Arenberg 
83. Anne de Mailly-Nesle 
84. Frederik Michael van Palts-Birkenfeld 
85. Maria Francisca van Palts-Sulzbach 
86.  = 76 
87.  = 77 
88. Peter III van Portugal 
89. Maria I van Portugal 
90. Karel IV van Spanje 
91. Maria Louisa van Bourbon-Parma 
92. Karl Thomas, Prins van Löwenstein-Wertheim-Rosenberg 
93. Sophie van Windisch-Graetz 
94. Karel Lodewijk van Hohenlohe-Langenburg 
95. Amelie Henriette van Solms-Baruth 
96. Jean Henri Bernadotte 
97. Jeanne de Saint Vincent 
98. François Clary 
99. Françoise Rose Somis 
100. Alexandre de Beauharnais 
101. Marie-Josèphe-Rose Tascher de la Pagerie  
102.  = 42 
103. Augusta Wilhelmina van Hessen-Darmstadt 
104. Karel Christiaan van Nassau-Weilburg 
105. Carolina van Oranje-Nassau 
106. Willem George Sayn-Hachenburg-Kirchberg 
107. Isabella Auguste van Reuss oudere linie 
108. Frederik I van Württemberg (koning) 
109. Augusta Caroline van Brunswijk 
110. Frederik van Saksen-Altenburg 
111. Charlotte Georgine Louise van Mecklenburg-Strelitz 
112. Frederik Karel Lodewijk van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Beck 
113. Frederica Amalia van Schlieben 
114. Karel van Hessen-Kassel 
115. Louise van Denemarken 
116. Frederik van Hessen 
117. Carolina van Nassau-Usingen 
118. Frederik van Denemarken 
119. Sophia Frederika van Mecklenburg-Schwerin 
120→123 = 48→51  
124. Willem I der Nederlanden 
125. Wilhelmina van Pruisen 
126. Frederik Willem III van Pruisen 
127. Louise van Mecklenburg-Strelitz

Achtste generatie
128. Frans Jozias van Saksen-Coburg-Saalfeld 
129. Anna Sophia van Schwarzburg-Rudolstadt 
130. Ferdinand Albrecht II van Brunswijk-Bevern 
131. Antoinette Amalia van Brunswijk-Wolfenbüttel 
132. Hendrik XXIX van Reuss-Ebersdorf
133. Sophie Theodora van Castell-Remlingen
134. Georg August, graaf van Erbach-Schönberg
135. Ferdinande Henriette, gravin van Stolberg-Gedern
136. Lodewijk Filips I van Orléans 
137. Louise Henriëtte van Bourbon-Conti 
138. Lodewijk Jan Maria van Bourbon 
139. Maria Theresia van Modena  
140. Karel III van Spanje 
141. Maria Amalia van Saksen 
142. Keizer Frans I Stefan 
143. Maria Theresia van Oostenrijk 
144. Karel Frederik van Hohenzollern-Sigmaringen 
145. Johanna van Hohenzollern-Berg 
146. Filips Jozef van Salm-Kyrburg 
147. Maria Theresia van Horn 
148. Pierre Murat 
149. Jeanne Loubieres 
150. Aumeric D' Astorg 
151. Marie Alanyou 
152. Karel Frederik van Baden 
153. Caroline van Hessen-Darmstadt 
154. Lodewijk IX van Hessen-Darmstadt 
155. Henriëtte Caroline van Palts-Zweibrücken 
156. Claude de Beauharnais (1717-1784), graaf van Roches-Baritaud 
157. Marie-Anne-Françoise Mouchard de Chaban 
158. 
159. 
160. Johan van Palts-Zweibrücken-Birkenfeld-Gelnhausen 
161. Sophie Charlotte van Salm-Dhaun 
162. Frederik Michael van Palts-Birkenfeld 
163. Maria Francisca van Palts-Sulzbach 
164. 
165. 
166. 
167. 
168.  Christiaan III van Palts-Zweibrücken 
169. Carolina van Nassau-Saarbrücken 
170. Jozef Karel van Palts-Sulzbach 
171. Elisabeth van Palts-Neuburg 
172.  = 152 
173.  = 153 
174.  = 154 
175.  = 155 
176. Johan V van Portugal 
177. Maria Anna van Oostenrijk 
178. Jozef I van Portugal 
179. Marianne Victoria van Bourbon 
180.  = 140 
181.  = 141 
182. Filips van Parma 
183. Louise Elisabeth van Frankrijk 
184. Dominic Constantine, Prince of Löwenstein-Wertheim-Rochefort 
185. Maria Leopoldine, Princess of Hohenlohe-Bartenstein 
186. Joseph Nicholas of Windisch-Graetz 
187. Princess Leopoldine of Arenberg 
188. Christiaan Albert van Hohenlohe-Langenburg 
189. Caroline van Stolberg-Gedern 
190. Johan Christiaan van Solms-Baruth 
191. Frederieke Louise van Reuss-Köstritz 
192. Jean Bernadotte 
193. Marie du Pucheu dite de La Place 
194. Jean de Saint Vincent 
195. Marie d'Abbadie de Sireix 
196. Joseph Clary  
197. Francoise Agnes Ammoric   
198. Joseph Ignace Somis  
199. Catherine Rose Soucheiron 
200. François de Beauharnais, Marquess de la La Ferté-Beauharnais 
201. Marie Henriette Pyvart de Chastullé 
202. Joseph Gaspard Tascher de La Pagerie 
203. Rose Claire des Vergers de Sannois 
204. =84 
205. =85 
206. George Willem van Hessen-Darmstadt 
207. Maria Louise Albertine van Leiningen-Dagsburg-Falkenburg 
208. Karel August van Nassau-Weilburg 
209. Augusta Frederika Wilhelmina van Nassau-Idstein 
210. Willem IV van Oranje-Nassau 
211. Anna van Hannover 
212. Wilhelm Ludwig van Kirchberg 
213. Luise van Salm-Dhaun 
214. Heinrich XI van Reuss-Obergreiz 
215. Konradine of Reuss-Kostritz 
216. Frederik Eugenius van Württemberg 
217. Frederika Dorothea Sophia van Brandenburg-Schwedt 
218. Karel Willem Ferdinand van Brunswijk-Wolfenbüttel 
219. Augusta Frederika van Hannover 
220. Ernst Frederik III Karel van Saksen-Hildburghausen 
221. Ernestine Augustine Sophie van Saksen-Weimar-Eisenach 
222. Karel II van Mecklenburg-Strelitz 
223. Frederika Caroline Louise van Hessen-Darmstadt 
224. Karel Anton van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Beck 
225. Frederike van Dohna-Leistenau 
226. Karl Leopold von Schlieben 
227. Marie Eleanore von Lehndorff 
228. Frederik II van Hessen-Kassel 
229. Maria van Hannover 
230. Frederik V van Denemarken 
231. Louise van Hannover 
232. =228 
233. =229 
234. Karel Willem van Nassau-Usingen 
235. Carolina Felicitas van Leiningen-Dagsburg-Heidesheim 
236. Frederik V van Denemarken 
237. Juliana Maria van Brunswijk-Wolfenbüttel 
238. Lodewijk van Mecklenburg-Schwerin  
239. Charlotte Sophie van Saksen-Coburg-Saalfeld  
240→247 = 96→103  
248. Willem V van Oranje-Nassau 
249. Wilhelmina van Pruisen (1751-1820) 
250. Frederik Willem II van Pruisen 
251. Frederika van Hessen-Darmstadt 
252. = 250 
253. = 251 
254. = 222 
255. = 223

Negende generatie
256. Johan Ernst van Saksen-Saalfeld 
257. Charlotte Johanna van Waldeck-Wildungen 
258. Lodewijk Frederik I van Schwarzburg-Rudolstadt 
259. Anna Sophia van Saksen-Gotha 
260. Ferdinand Albrecht I van Brunswijk-Bevern 
261. Christina van Hessen-Eschwege 
262. Lodewijk Rudolf van Brunswijk-Wolfenbüttel 
263. Christine Louise van Oetingen-Oetingen 
264. Hendrik X van Reuss-Ebersdorf 
265. Erdmuthe Benigna van Solms-Laubach 
266. Wolfgang Diederik Graaf Van Castell-Castell 
267. Dorothea Renate van Zinzendorf-Pottendorf 
268. George Albrecht van Erbach Furstenau 
269. Anna Dorothea van Hohenlohe Waldenburg 
270. Ludwig Christian van Stolberg Wernigerode 
271. Christine van Mecklenburg Gustrow 
272. Lodewijk IV van Orléans 
273. Augusta van Baden 
274. Lodewijk Armand II van Bourbon-Conti 
275. Louise Elisabeth van Bourbon 
276. Lodewijk Alexander van Bourbon 
277. Marie Victoire de Noailles 
278. Francesco III d'Este  
279. Charlotte Aglaë van Orléans  
280. Filips V van Spanje 
281. Elisabetta Farnese 
282. August III van Polen 
283. Maria Josepha van Oostenrijk 
284. Leopold Jozef van Lotharingen 
285. Elisabeth Charlotte van Bourbon Orleans 
286. Karl van Oostenrijk 
287. Elisabeth Christine van Brunswijk Wolfenbuttel 
288. Jozef Frans Ernst van Hohenzollern-Sigmaringen 
289. Maria van Öttingen-Spielberg 
290. Frans Willem Nikolaas van Hohenzollern Sigmaringen 
291. Maria Catharina van Waldburg 
292. Heinrich Gabriel Joseph van Salm Neufville 
293. Maria Theresia de Croy Roeulx 
294. Maximiliaan Emanuel van Horn Beaucignies 
295. Maria Theresia van Bruce Ailesbury 
296. Guillaume Murat 
297. Marguerite Herbeil 
298. Pierre Loubieres 
299. Jeanne Viellecazes 
300. Antoine d’Astorg 
301. Marie de Mary 
302. Jean Alanyou 
303. Louise de Vallon 
304. Frederik van Baden-Durlach 
305. Amalia van Nassau-Dietz 
306. Lodewijk VIII van Hessen-Darmstadt 
307. Charlotte Christina van Hanau-Lichtenberg 
308.  = 306 
309. = 307 
310.  = 168 
311.  = 169 
312. Claude de Beauharnais 
313. Renée Hardouineau 
314. Francois Abraham de Mouchard 
315. Anne Louise Lazur 
316. Francois Gabriel de Lezay 
317. Charlotte Antoinette de Bressey 
318. Gaston Jean Baptiste de Nettancourt Vaubecourt 
319. Yolande Madeleine de Nettancourt Passavant 
320. Johann Karl van Zweibrucken Birkenfeld 
321. Ester Maria von Witzleben 
322. Carl van Salm Dhaun 
323. Louise van Nassau Ottweiler 
324→327 = 168→171 
328. Leopold Philippe de Ligne Arenberg 
329. Maria Ludovica Francisca de Pignatelli 
330. Ludwig Engelbert van de Mark Arenberg 
331. Marie Anne de Visdelou 
332. Louis de Mailly Nesle 
333. Anne Francoise Elisabeth de l’Arbaleste 
334. Emanuel Dieudonne de Hautefort 
335. Francoise Claire van Harcourt Beuvron 
336. Christian II van Zweibrucken Birkenfeld 
337. Catharina Agatha van Rappolstein 
338. Lodewijk Crato van Nassau Saarbrucken 
339. Philipine Henriette van Hohenlohe Langenburg 
340. Theodor Eustatius van Pfalz Sulzbach 
341. Maria Eleonore Amalia van Hessen Rheinfels 
342. Karl III Philipp van Pfalz Neuburg 
343. Louise Charlotte Ludovica Carolina van Radziwill 
344→351 = 304→311 
352. Peter van Portugal 
353. Maria Sophia Elisabeth van Pfalz Neuburg 
354. Keizer Leopold I 
355. Eleonora van Palts-Neuburg 
356.  = 176 
357.  = 177 
358.  = 280 
359.  = 281 
360→363 = 280→283 
364.  = 280 
365.  = 281 
366. Lodewijk XV van Frankrijk 
367. Maria van Polen Leszczynski 
368. Theodor Alexander van Lowenstein Wertheim 
369. Catharina Louise van Leiningen Dachsburg 
370. Ludwig Leopold Karl van Hohenlohe Bartenstein 
371. Frederika Polyxena Benedikta van Limburg Bronkhorst 
372. Leopold Karl van Windisch-Graetz 
373. Marie Antoinette van Khevenhuller Frankenburg 
374.  = 164 
375.  = 165 
376. Ludwig van Hohenlohe Langenburg 
377. Eleonora van Nassau Saarbrucken 
378. Friedrich Carl van Stolberg Gedern 
379. Louise van Nassau Saarbrucken 
380. Johann Karl van Solms Baruth 
381. Henriette Luise Wilhelmine van Lippe Detmold 
382. Heinrich VI van Reuss zu Kostritz 
383. Henriette Johanna Francisca de Casado y Huguetan 
384.  
385.  
386.  
387.  
388.  
389.  
390.  
391.  
392. Jacques Clary 
393. Catherine Barosse 
394. François Ammoric 
395. Jeanne Boisson 
396. Jean Louis Somis 
397. Françoise Bouchard 
398. François Soucheiron 
399. Anne Cautier 
400. = 312 
401. = 313 
402.  
403.  
404.  
405.  
406.  
407.  
408→411 = 168→171 
412.  = 308 
413. = 309 
414. Christian Karl Reinhard van Leiningen-Dagsburg-Falkenburg 
415. Katharina Polyxena van Solms-Rödelheim 
416. Johan Ernst van Nassau-Weilburg 
417. Maria Polyxena van Leiningen-Dachsburg-Hartenburg 
418. George August Samuel van Nassau Idstein 
419. Henrietta Dorothea van Oettingen Oettingen 
420. Johan Willem Friso van Nassau Dietz 
421. Maria Louise van Hessen Kassel 
422. George II van Groot-Brittannië 
423. Caroline van Brandenburg-Ansbach 
424. Georg Friedrich van Kirchberg Hachenburg 
425. Sophia Amalia van Nassau Ottweiler 
426.  = 322 
427.  = 323 
428. Heinrich II van Reuss zu Greiz 
429. Sophia Charlotte van Bothmer  
430. Heinrich XXIV van Reuss zu Kostritz 
431. Maria Eleonore Emma van Promnitz 
432. Karel Alexander van Württemberg 
433. Maria Augusta von Thurn und Taxis 
434. Friedrich Wilhelm van Brandenburg Schwedt 
435. Sophia Dorothea Maria van Pruisen 
436. Karl van Brunswijk Wolfenbuttel 
437. Charlotte Philippine van Pruisen 
438. Frederick Louis van Engeland en Hannover 
439. Augusta van Saksen Gotha 
440. Ernst Frederik II van Saksen-Hildburghausen 
441. Carolina van Erbach-Fürstenau 
442. Ernst August I van Saksen-Weimar-Eisenach 
443. Sophia Charlotte van Brandenburg-Bayreuth 
444. Karel van Mecklenburg-Strelitz 
445. Elisabeth Albertine van Saksen-Hildburghausen 
446.  = 206 
447.  = 207 
448. Peter August van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Beck 
449. Sophia d.v. dochter van Filips van Hessen-Philippsthal 
450. Albrecht Christoph van Dohna Schlobitten 
451. Henriette Sophie van Sleeswijk Holstein 
452. Georg Adam van Schlieben 
453. Katharina Dorothea van Finck zu Finckenstein 
454. Ernst Ahasver von Lehndorff 
455. Maria Louise van Wallenrodt 
456. Willem VIII van Hessen-Kassel 
457. Dorothea Wilhelmina van Saksen-Zeitz 
458.  = 422 
459.  = 423 
460. Christiaan VI van Denemarken 
461. Sophia Magdalena van Brandenburg-Bayreuth 
462.  = 422 
463.  = 423 
464.  = 456 
465. = 457  
466.  = 422 
467.  = 423 
468. Karel van Nassau-Usingen 
469. Christina Wilhelmina van Saksen Eisenach 
470. = 414 
471. = 415 
472. = 460 
473. = 461 
474.  = 130 
475.  = 131 
476. Christiaan Lodewijk II van Mecklenburg-Schwerin 
477. Gustave Karoline van Mecklenburg Strelitz 
478.  = 128 
479.  = 129 
480→495 = 192→207 
496.  = 210 
497.  = 211 
498. August Willem van Pruisen 
499. Amalia van Brunswijk-Wolfenbüttel 
500.  = 498 
501.  = 499 
502.  = 154 
503.  = 155 
504→507 = 500→503 
508.  = 444 
509. = 445 
510.  = 206 
511.  = 207

Tiende generatie
512. Ernst I van Saksen-Gotha 
513. Elisabeth Sophie van Saksen-Altenburg 
516. Albert Anton II van Schwarzburg-Rudolstadt 
517. Ämilie Juliane von Schwarzburg-Rudolstadt 
518. Frederik I van Saksen-Gotha 
519. Magdalena Sybilla van Saksen-Weißenfels 
520. August van Brunswijk-Lüneburg 
521. Elisabeth Sophia van Mecklenburg-Güstrow 
544. Filips II van Orléans 
545. Françoise Marie van Bourbon  
546. Lodewijk Willem van Baden-Baden 
547. Francisca van Saksen-Lauenburg  
560. Lodewijk Le Grand Dauphin 
561. Maria Anna van Beieren (1660-1690) 
564. August II van Polen 
565. Christiane Eberhardine van Brandenburg-Bayreuth 
576. Meinrad II van Hohenzollern-Sigmaringen 
577. Johanna van Montfort 
608. Karel III Willem van Baden-Durlach 
609. Magdalena van Württemberg 
610. Johan Willem Friso van Nassau-Dietz 
611. Maria Louise van Hessen-Kassel 
612. = 308 
613. = 309 
614. = 310 
615. = 311 
616. Ernst Lodewijk van Hessen-Darmstadt 
617. Dorothea Charlotte van Brandenburg-Ansbach 
618. Johan Reinhard III van Hanau 
620. Christiaan II van Palts-Birkenfeld-Bischweiler 
621. Catharina Agatha van Rappoltstein 
622. Lodewijk Crato van Nassau-Saarbrücken 
623. Philippine Henriëtte van Hohenlohe-Langenburg 
624. François de Beauharnais, heer van La Boische en la Chaussée 
625. Marguerite Françoise Pyvart de Chastullé 
626. Pierre Hardouineau, heer van La Laudanière en van La Pivoterie 
627. Renée Le Pays de Beauville 
648. = 620 
649. = 621 
650. = 622 
651. = 623 
688.  = 608 
689.  = 609 
824. = 616 
825. = 617 
826. = 618 
832. Frederik van Nassau-Weilburg  
833. Christina Elisabeth van Sayn-Wittgenstein-Homburg 
864. Frederik Karel van Württemberg 
865. Eleononora Juliana van Brandenburg-Ansbach 
892. = 308 
893. = 309 
894. = 414 
895. = 415 
896. Frederik Lodewijk van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Beck 
897. Louise Charlotte, d.v. Ernst Gunther van Sleeswijk-Holstein-Augustenburg 
898. Filips van Hessen-Philippsthal 
899. Catharina Amalia van Solms-Laubach 
912. Karel Lodewijk van Hessen-Kassel  
913. Maria Anna van Koerland 
928. 912  
.  ↓ = ↓ 
935. 919 
992. = 610 
993. = 611 
994. George II van Groot-Brittannië  
995. Caroline van Brandenburg-Ansbach  
996. Frederik Willem I van Pruisen 
997. Sophia Dorothea van Hannover 
998.  = 130 
999.  = 131 
1004. = 308 
1005. = 309 
1006. = 310 
1007. = 311 
1012. = 308 
1013. = 309 
1014. = 310 
1015. = 311 
1020. = 308 
1021. = 309 
1022. = 414 
1023. = 415

Elfde generatie
1024. Johan III van Saksen-Weimar 
1025. Dorothea Maria van Anhalt-Zerbst 
1032. Lodewijk Günther I van Schwarzburg-Rudolstadt 
1033. Emilie van Oldenburg-Delmenhorst 
1036.  = 512 
1037.  = 513 
1040. Hendrik X van Brunswijk-Dannenberg 
1041. Ursula van Saksen-Lauenburg 
1088. Filips I van Orléans 
1089. Elisabeth Charlotte van de Palts 
1090. = 1120 
1091. Madame de Montespan  
1120. Lodewijk XIV - De Zonnekoning 
1121. Maria Theresia van Spanje (1638-1683) 
1128. Johan George III van Saksen 
1129. Anna Sophia van Denemarken 
1130. Christiaan Ernst van Brandenburg-Bayreuth 
1131. Sophia Louise van Württemberg 
1152. Maximiliaan van Hohenzollern-Sigmaringen 
1153. Maria Klara van Berg 
1216. Frederik VII van Baden-Durlach 
1217. Augusta Maria van Sleeswijk-Holstein-Gottorf 
1220. Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz 
1221. Henriëtte Amalia van Anhalt-Dessau 
1222. = 912  
1223. = 913 
1224. 616 
.  ↓ = ↓ 
1231. 623 
1232. Lodewijk VI van Hessen-Darmstadt 
1233. Elisabeth Dorothea van Saksen-Gotha  
1234. Albrecht van Brandenburg-Ansbach 
1236. Johan Reinhard II van Hanau-Lichtenberg 
1237. Anna Magdalena van Palts-Zweibrücken-Birkenfeld 
1240. Christiaan I van Palts-Birkenfeld-Bischweiler  
1241. Magdalena Catharina van Palts-Zweibrücken 
1242. Johan Jacob van Rappoltstein 
1296. = 1240 
1297. Magdalena Catharina van Palts-Zweibrücken 
1300. Gustaaf Adolf van Nassau-Saarbrücken 
1301. Eleonora Clara van Hohenlohe-Neuenstein 
1376.  = 1216 
1377.  = 1217 
1648. 1232 
.  ↓ = ↓ 
1655. 1239 
1664. Ernst Casimir van Nassau-Weilburg 
1665. Maria van Sayn-Wittgenstein 
1728. Everhard III van Württemberg 
1729. Anna Catharina von Salm-Kyrburg 
1784. 824 (1784 → 1787 = 616 → 619) 
.  ↓ = ↓ 
1791. 831 
1792. August Filips van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Beck 
1793. Maria Sybilla van Nassau-Saarbrücken 
1796. Willem VI van Hessen-Kassel 
1797. Hedwig Sophie van Brandenburg 
1824. = 1796 
1825. = 1797 
1826. Jacob Kettler 
1827. Louise Charlotte van Brandenburg 
1856. 1824 
.  ↓ = ↓ 
1871. 1839 
1984. = 1220 
1985. = 1221 
1986. = 1222  
1987. = 1223 
1992. Frederik I van Pruisen 
1993. Sophie Charlotte van Hannover 
2008. 616 
.  ↓ = ↓ 
2015. 623 
2024. 616 
.  ↓ = ↓ 
2031. 623 
2040. 824 (2040 → 2044 = 616 → 619) 
.  ↓ = ↓ 
2047. 831

Twaalfde generatie
2048. Johan Willem van Saksen-Weimar 
2049. Dorothea Suzanna van de Rijnpalts 
2064. Albrecht VII van Schwarzburg-Rudolstadt 
2065. Juliana van Nassau
2080. Ernst I van Brunswijk-Lüneburg 
2081. Sophia van Mecklenburg-Schwerin 
2176. = 2240  
2177. = 2241  
2178. Karel I Lodewijk van de Palts
2179. Charlotte van Hessen-Kassel
2180. = 2240  
2181. = 2241  
2182. Gabriel de Rochechouart  
2183. Diane de Grandseigne  
2240. Lodewijk XIII van Frankrijk 
2241. Anna van Oostenrijk 
2256. Johan George II van Saksen 
2257. Magdalena Sybilla van Brandenburg-Bayreuth 
2304. Meinrad I van Hohenzollern-Sigmaringen 
2305. Anna Maria van Toerring-Seefeld 
2432. Frederik VI van Baden-Durlach 
2433. Christina Magdalena van Kleeburg 
2440. Willem Frederik van Nassau-Dietz 
2441. Albertine Agnes van Nassau 
2442. Johan George II van Anhalt-Dessau 
2443. Henriëtte Catharina van Nassau 
2444. = 1796 
2445. = 1797 
2446. = 1826 
2447. = 1827 
2448. 1232 
.  ↓ = ↓ 
2463. 1247 
2464. George II van Hessen-Darmstadt 
2465. Sophia Eleonora van Saksen 
2488. Willem Lodewijk van Nassau-Saarbrücken 
2489. Anna Amalia van Baden-Durlach 
2490. Kraft van Hohenlohe-Neuenstein 
2491. Sophie van de Pfalz 
2592. Karel I van Palts-irkenfeld 
2593. Dorothea van Brunswijk-Lüneburg 
2600. = 2488 
2601. = 2489 
2602. = 2490 
2603. = 2491 
2752.  = 2432 
2753.  = 2433 
3296. 2464 
.  ↓ = ↓ 
3311. 2479 
3328. Lodewijk II van Nassau-Saarbrücken 
3329. Maria van Hessen-Kassel 
3330. Willem III van Sayn-Wittgenstein 
3331. Anna Ottilia van Nassau-Weilburg 
3456. Johan Frederik van Württemberg 
3457. Barbara Sophia van Brandenburg 
3568. 1648 (3568 → 3575 = 1232 → 1239) 
.  ↓ = ↓ 
3583. 1663 
3584. Alexander van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg 
3585. Dorothea van Schwarzburg 
3586. = 2488 
3587. = 2489 
3592. Willem V van Hessen-Kassel 
3593. Amalia Elisabeth van Hanau-Münzenberg 
3594. George Willem van Brandenburg 
3595. Elisabeth van de Palts  
3648. = 3592 
3649. = 3593 
3650. = 3594 
3651. = 3595 
3652. Willem Kettler 
3653. Sophie van Pruisen 
3654. = 3594 
3655. = 3595 
3712. 3648 (3712 → 3715 = 3592 → 3595) 
.  ↓ = ↓ 
3743. 3679 
3968. 2440 
.  ↓ = ↓  
3975. 2447 
3984. Frederik Willem van Brandenburg 
3985. Louise Henriëtte van Nassau 
3986. Ernst August van Brunswijk-Lüneburg 
4016. 1232 
.  ↓ = ↓ 
4031. = 1247 
4048. 1232 
.  ↓ = ↓ 
4063. = 1247 
4080. 1648 (4080 → 4087 = 1232 → 1239) 
.  ↓ = ↓ 
4095. = 1663

Dertiende generatie
4096. Johan Frederik I van Saksen 
4097. Sibylla van Kleef 
4130. Willem I van Nassau-Dillenburg (de Rijke) 
4131. Juliana van Stolberg 
4160. Hendrik VII van Brunswijk-Lüneburg 
4161. Elisabeth van Saksen 
4352-4355 = 4480-4483 
4356. Frederik V van de Palts 
4357. Elizabeth Stuart 
4358. =3592 
4359. =3593 
4360-4363 = 4480-4483 
4364. Gaspard de Rochechouart de Mortemart 
4365. Louise de Maure 
4366. Jean de Grandseigne, marquis de Marsillac 
4367. Catherine de La Béraudière, dame de Villenon 
4480. Hendrik IV van Frankrijk 
4481. Maria de' Medici 
4482. Filips III van Spanje 
4483. Margaretha van Oostenrijk 
4512.  = 2076 
4513.  = 2077 
4608. Johan van Hohenzollern-Sigmaringen 
4609. Johanna van Hohenzollern-Hechingen 
4880. Ernst Casimir van Nassau-Dietz 
4881. Sophia Hedwig van Brunswijk-Wolfenbüttel 
4882. Frederik Hendrik van Oranje 
4883. Amalia van Solms 
4884. Johan Casimir van Anhalt-Dessau 
4885. Agnes van Hessen-Kassel 
4886. = 4882 
4887. = 4883 
4888. 3648 (4888 → 4891 = 3592 → 3595) 
.  ↓ = ↓ 
4895. 3655 
4896. 2464 
.  ↓ = ↓ 
4927. 2495 
4928. Lodewijk V van Hessen-Darmstadt 
4929. Magdalena van Brandenburg 
4976. = 3328 
4977. = 3329 
4978. George Frederik van Baden-Durlach 
4979. Juliana Ursula van Salm 
5184. Wolfgang van Palts-Zweibrücken 
5185. Anna van Hessen 
5200. 4976 
.  ↓ = ↓ 
5207. 4983 
6592. 4928 
.  ↓ = ↓ 
6623. 4959 
6656. Albrecht van Nassau-Weilburg 
6657. Anna van Nassau-Dillenburg 
6658. Willem IV van Hessen-Kassel 
6659. Sabina van Württemberg 
6660. Lodewijk I van Sayn-Wittgenstein 
6661. Elisabeth van Solms-Laubach 
6662. = 6656 
6663. = 6657 
6912. Frederik I van Württemberg 
6913. Sybilla van Anhalt 
7136. 3296 (7136 → 7151 = 2464 → 2479) 
.  ↓ = ↓ 
7167. 3327 
7172. = 3328 
7173. = 3329 
7174. = 4978 
7175. = 4979 
7184. Maurits van Hessen-Kassel 
7185. Agnes van Solms-Laubach 
7186. Filips Lodewijk II van Hanau-Münzenberg 
7187. Catharina Belgica van Nassau 
7188. Johan Sigismund van Brandenburg 
7189. Anna van Pruisen 
7296. 7184 
.  ↓ = ↓ 
7303. 7191 
7304. Godhard Kettler  
7305. Anna van Mecklenburg 
7306. Albrecht Frederik van Pruisen  
7307. Maria Eleonora van Gulik  
7308. = 7188 
7309. = 7189 
7424. 7296 (7424 → 7431 = 7184 → 7191) 
.  ↓ = ↓ 
7487. 7359 
7936. 4880 
.  ↓ = ↓ 
7951. 4895 
7968. = 3594  
7969. = 3595 
7970. = 4882 
7971. = 4883 
8032. 2464 
.  ↓ = ↓ 
8063. 2495 
8096. 2464 
.  ↓ = ↓ 
8127. 2495 
8160. 3296 (8160 → 8175 = 2464 → 2479) 
.  ↓ = ↓ 
8191. 3327

Veertiende generatie
8192. Johan de Standvastige 
8193. Sofie von Mecklenburg 
8194. Johan III van Kleef 
8195. Maria van Gulik-Berg 
8260. Jan V van Nassau-Dillenburg 
8261. Elisabeth van Hessen-Marburg 
8262. Bodo III van Stolberg 
8263. Anna van Eppenstein-Königstein 
8320. Otto II van Brunswijk-Lüneburg 
8321. Anna van Nassau-Dillenburg 
8322. Ernst van Saksen 
8323. Elisabeth van Beieren-München 
8960. Anton van Bourbon 
8961. Johanna van Albret 
8962. Francesco I de' Medici 
8963. Johanna van Oostenrijk 
8964. Filips II van Spanje 
8965. Anna van Oostenrijk 
8966. Karel II van Oostenrijk 
8967. Maria van Beieren 
9024. Christiaan I van Saksen 
9025. Sophie van Brandenburg 
9216. Karel II van Hohenzollern-Sigmaringen 
9217. Euphorosina van Öttingen-Wallerstein 
9218. Eitel Frederik IV van Hohenzollern-Hechingen 
9219. Sybilla van Zimmern  
9760. Jan VI van Nassau-Dillenburg 
9761. Elisabeth van Leuchtenberg  
9762. Hendrik Julius van Brunswijk-Wolfenbüttel  
9763. Elisabeth van Denemarken 
9764. Willem van Oranje 
9765. Louise de Coligny 
9766. Johan Albrecht I van Solms-Braunfels 
9767. Agnes van Sayn-Wittgenstein 
9768. Johan George I van Anhalt-Dessau  
9769. Dorothea van Simmern 
9770. = 7184 
9772. = 9764 
9773. = 9765 
9774. = 9766 
9775. = 9767 
9776. 7296 (9776 → 9783 = 7184 → 7191) 
.  ↓ = ↓ 
9791. 7311 (9788 → 9791 = 7188 → 7191) 
9792. 4928 
.  ↓ = ↓ 
9855. 4991 
9856. George I van Hessen-Darmstadt 
9857. Magdalena van Lippe  
9952. = 6656 
9953. = 6657 
9954. = 6658 
9955. = 6659 
10368. Lodewijk II van Palts-Zweibrücken 
10369. Elisabeth van Hessen 
10400. 9952 (10400 → 10403 = 6656 → 6659) 
.  ↓ = ↓ 
10415. 9967 
13184. 9856 
.  ↓ = ↓ 
13247. 9919 
13312. Filips III van Nassau-Weilburg 
13313. Anna van Mansfeld 
13314. = 4130 
13315. = 4131 
13316. Filips I van Hessen 
13317. Christina van Saksen 
13318. Christoffel van Württemberg  
13319. Anna Maria van Brandenburg-Ansbach  
13324. = 13312 
13325. = 13313 
13326. = 4130 
13327. = 4131 
13824. Georges I van Württemberg 
13825. Barbara van Hessen 
14272. 6592 (14272 → 14303 = 4928 → 4959) 
.  ↓ = ↓ 
14335. 6655 
14344. 9952 (14344 → 14347 = 6656 → 6659) 
.  ↓ = ↓ 
14351. 9959 
14368. = 6658 
14369. = 6659 
14374. = 9764 
14375. Charlotte van Bourbon 
14376. Joachim Frederik van Brandenburg 
14377. Catharina van Brandenburg-Küstrin  
14592. 14368 (14592 & 14593 = 6658 & 6659) 
.  ↓ = ↓ 
14607. 14383 
14616. 14376 = 14600 
.  ↓ = ↓   ↓ = ↓ 
14623. 14383 = 14607 
14848. 14592 (14848 → 14863 = 14368 → 14383) 
.  ↓ = ↓ 
14975. 14719 
15872. 9760 
.  ↓ = ↓ 
15903. 9791 
15940. = 9764 
15941. = 9765 
15942. = 9766 
15943. = 9767 
16064. 4928 
.  ↓ = ↓ 
16127. 4991 
16192. 4928 
.  ↓ = ↓ 
16255. 4991 
16320. 6592 (16320 → 16351 = 4928 → 4959) 
.  ↓ = ↓ 
16383. 6655

Vijftiende generatie
16384.  = 8322 
16385.  = 8323 
16388. Johan II van Kleef 
16389. Mathilde van Hessen 
16390. Willem II van Gulik-Berg 
16391. Sybilla van Brandenburg 
16522. Hendrik III van Hessen 
16523. Anna van Katzenelnbogen 
16520. Johan IV van Nassau 
16521. Maria van Loon-Heinsberg 
16522. Hendrik III van Hessen  
16523. Anna van Katzenelnbogen 
16524. Hendrik van Stolberg 
16525. Mathilde van Mansfeld 
16526. Philipp van Eppenstein-Königstein 
16527. Louise de la Mark 
16640. Frederik II van Brunswijk-Lüneburg 
16641. Magdalena van Hohenzollern 
16642. = 16520 
16643. = 16521 
17920. Karel van Bourbon-Vendôme 
17921. Françoise van Alençon 
17922. Hendrik II van Navarra 
17923. Margaretha van Angoulême 
17924. Cosimo I de' Medici 
17925. Eleonora van Toledo 
17926. Keizer Ferdinand I (1503-1564) 
17927. Anna van Bohemen en Hongarije 
17928. Keizer Karel V 
17929. Isabella van Portugal 
17930. Keizer Maximiliaan II 
17931. Maria van Spanje 
18048. August van Saksen 
18049. Anna van Denemarken 
18432. Karel I van Hohenzollern 
18433. Anna van Baden-Durlach 
18436. = 18432 
18437. = 18433 
19520. = 4130 
19521. = 4131 
19528. = 4130 
19529. = 4131 
19540. = 6658 
19541. = 6659 
19544. 19528 
.  ↓ = ↓ 
19551. 19535 
19552. 14592 (19552 → 19567 = 14368 → 14383, 19552 = 6658) 
.  ↓ = ↓ 
19583. 14623 (19576 → 19583 = 14376 → 14383) 
19584. 9856 
.  ↓ = ↓ 
19711. 9983 
19712. = 13316 
19713. = 13317 
19714. Bernhard VIII van Lippe  
19715. Cathatrina van Waldeck-Eisenberg  
19904. 13312 
.  ↓ = ↓ 
19911. 13319 
20736. Alexander van Palts-Zweibrücken 
20737. Margaretha van Hohenlohe-Waldenburg-Neuenstein 
20800. 19904 (20800 → 20807 = 13312 → 13319) 
.  ↓ = ↓ 
20831. 19935 
26368. = 19712 (= 13316) 
.  ↓ = ↓ 
26495. 19839 
26624. Lodewijk I van Nassau-Weilburg 
26625. Maria Margaretha van Nassau-Wiesbaden 
26628. = 8260 
26629. = 8261 
26630. = 8262 
26631. = 8263 
26632. Willem II van Hessen 
26633. Anna van Mecklenburg-Schwerin  
26634. George van Saksen  
26635. Barbara van Polen  
26648. 26624 
.  ↓ = ↓ 
26655. 26631 (26652 → 26655 = 8260 → 8263) 
27648. Hendrik van Württemberg 
27649. Eva van Salm 
28544. 13184 (28544 → 28607 = 9856 → 9919) 
.  ↓ = ↓ 
28671. 13311 
28688. 19904 (28688 → 28695 = 13312 → 13319) 
.  ↓ = ↓ 
28703. 19919 
28736. = 13316 
28737. = 13317 
28738. = 13318 
28739. = 13319 
28748. = 4130 
28749. = 4131 
28752. Johan George van Brandenburg 
28753. Sophia van Liegnitz 
29184. 28736 (29184 → 29187 = 13316 → 13319) 
.  ↓ = ↓ 
29215. 28767 
29696. 29184 (29696 → 29727 = 28736 → 28767) 
.  ↓ = ↓ 
29951. 29439 
31744. 19520 
.  ↓ = ↓ 
31807. 19583 
31880. 19528 
.  ↓ = ↓ 
31887. 19535 
32128. 9856 
.  ↓ = ↓ 
32255. 9983 
32384. 9856 
.  ↓ = ↓ 
32511. 9983 
32640. 13184 (32640 → 32703 = 9856 → 9919) 
.  ↓ = ↓ 
32767. 13311

Zestiende generatie
32768. Frederik II van Saksen 
32769. Margaretha II van Oostenrijk 
32776. Johan I van Kleef 
32777. Elisabeth van Bourgondië-Nevers 
32780. Gerard van Gulik-Berg 
32781. Sophie van Saksen-Lauenburg 
33040. Engelbrecht I van Nassau-Siegen 
33041. Johanna van Polanen 
33042. Johan I van Loon-Heinsberg 
33043. Anna Margarethe van Solms-Braunfels 
33044. Lodewijk I van Hessen  
33045. Anna van Saksen  
33284. = 33040 
33285. = 33041 
33286. = 33042 
33287. = 33043 
35856. Filips De Schone 
35857. Johanna van Castilië, de Waanzinnige 
35858. 	Emanuel I van Portugal  
35859. 	Maria van Aragón  
35860. = 17926  
35861. = 17927  
35862. = 17928  
35863. = 17929  
36096. Hendrik V van Saksen 
36097. Catharina van Mecklenburg 
36864. Eitel Frederik III van Hohenzollern 
36865. Johanna I Corsselaar 
36872. = 36864 
36873. = 36865 
39040. = 8260 
39041. = 8261 
39042. = 8262 
39043. = 8263 
39056. = 8260 
39057. = 8261 
39058. = 8262 
39059. = 8263 
39080. 28736 (39080 → 39083 = 13316 → 13319) 
.  ↓ = ↓ 
39087. 28743 
39088. 39056 (39088 → 39091 = 8260 → 8263) 
.  ↓ = ↓ 
39103. 39071 
39104. 29184 (39104 → 39107 = 39080 → 39083 = 13316 → 13319) 
.  ↓ = ↓ 
39167. 29247 
39168. 19712 (39168 & 39169 = 13316 & 13317) 
.  ↓ = ↓ 
39423. 19967 
39424. = 26632 
39425. = 26633 
39426. = 26634 
39427. = 26635 
39169. = 13317 
39170. = 19714 
39171. = 19715 
39808. 26624 
.  ↓ = ↓ 
39823. 26639 
41472. Lodewijk I van Palts-Zweibrücken 
41473. Johanna van Croÿ 
41600. 39808 (41600 → 41615 = 26624 → 26639) 
.  ↓ = ↓ 
41663. 39871 
52736. 39424 (52736 → 52739 = 26632 → 26635) 
.  ↓ = ↓ 
52991. 39679 
53248. Johan III van Nassau-Weilburg 
53249. Elisabeth van Hessen  
53250. Adolf III van Nassau-Wiesbaden 
53251. Margaretha van Hanau-Lichtenberg 
53256. 16520 
.  ↓ = ↓ 
53263. 16527 
53264. Lodewijk II van Neder-Hessen 
53265. Mathilde van Württemberg  
53296. 53248 
.  ↓ = ↓ 
53311. 53263 (53304 → 53311 = 16520 → 16527) 
55296. Ulrik V van Württemberg 
55297.  
57088. 26368 (57088 → 57215 = 19712 → 19839) 
.  ↓ = ↓ 
57343. 26623 
57376. 39808 (57376 → 57391 = 26624 → 26639) 
.  ↓ = ↓ 
57407. 39839 
57472. 26632 
.  ↓ = ↓ 
57479. 26639 
57496. = 8260 
57497. = 8261 
57498. = 8262 
57499. = 8263 
58368. 57472 (58368 → 58375 = 26632 → 26639) 
.  ↓ = ↓ 
58431. 57535 
59392. 58368 (59392 → 59455 = 57472 → 57535)  
.  ↓ = ↓ 
59903. 58879 
63488. 39040 (63488 → 63491 = 8260 → 8263) 
.  ↓ = ↓ 
63615. 39167 
64256. 19712 
.  ↓ = ↓ 
64511. 19967 
64768. 19712 
.  ↓ = ↓ 
65023. 19967 
65280. 26368 (65280 → 65407 = 19712 → 19839) 
.  ↓ = ↓ 
65535. 26623

Zeventiende generatie
65536. Frederik I van Saksen 
65537. Catharina van Brunswijk-Lüneburg 
65552. Adolf IV van Kleef-Mark 
65553. Maria van Bourgondië 
65560. Willem van Berg-Ravensberg 
65561. Adelheid van Tecklenburg 
66080. Johan I van Nassau-Siegen 
66081. Margaretha, gravin van der Marck 
66082. Jan III van Polanen  
66083. Odilia van Salm 
66568. 66080 
.  ↓ = ↓ 
66575. 66087 
71712. Keizer Maximiliaan I 
71713. Maria van Bourgondië 
71714. Ferdinand II van Aragon 
71715. Isabella I van Castilië 
72192. Albrecht van Saksen 
72193. Sidonia van Bohemen 
73728. Eitel Frederik II van Hohenzollern 
73729. Magdalena van Brandeburg-Tangermünde 
73744. = 73728 
73745. = 73729 
78080. 16520 
.  ↓ = ↓ 
78087. 16527 
78112. 16520 
.  ↓ = ↓ 
78119. 16527 
78160. 57472 (78160 → 78167 = 26632 → 26639) 
.  ↓ = ↓ 
78175. 57487 
78176. 78112 (78176 → 78183 = 16520 → 16527) 
.  ↓ = ↓ 
78207. 78143 
78208. 57472 (78208 → 78215 = 78160 → 78167 = 26632 → 26639) 
.  ↓ = ↓ 
78335. 58495 
78336. 39424 (78336 → 78339 = 78208 → 78211 = 78160 → 78163 = 39424 → 39427 = 26632 → 26635) 
.  ↓ = ↓ 
78847. 39935 
78848. 53264 
.  ↓ = ↓ 
78855. 53271 
79616. 53248 
.  ↓ = ↓ 
79647. 53279 
82944. Stefan van Palts-Simmern-Zweibrücken  
82945. Anna van Palts-Veldenz 
83200. 79616 (83200 → 83231 = 53248 → 53279) 
.  ↓ = ↓ 
83327. 79743 
105472. 78848 (105472 → 105479 = 53264 → 53271) 
.  ↓ = ↓ 
105983. 79359 
106496. Filips II van Nassau-Weilburg 
106497. Margaretha van Loon 
106498. = 33044 
106499. = 33045 
106500. Johan van Nassau-Wiesbaden-Idstein  
106501. Maria van Nassau-Dillenburg  
106502. Filips I van Hanau-Lichtenberg 
106512. 33040 
.  ↓ = ↓ 
106527. 33055 
106528. = 33044 
106529. = 33045 
106592. 106496 
.  ↓ = ↓ 
106623. 106527 (106608 → 106623 = 33040 → 33055 ) 
110592. Everhard IV van Württemberg 
110593. Henriëtte van Mömpelgard 
114176. 52736 (114176 → 114431 = 39424 → 39679; 114176 → 114179 = 26632 → 26635) 
.  ↓ = ↓ 
114687. 53247 
114752. 79616 (114752 → 114783 = 53248 → 53279) 
.  ↓ = ↓ 
114815. 79679 
114944. 53264 
.  ↓ = ↓ 
114959. 53279 
114992. 16520 
.  ↓ = ↓ 
114999. 16527 
116736. 114944 (116736 → 116751 = 53264 → 53279) 
.  ↓ = ↓ 
116863. 115071 
118784. 116736 (118784 → 118911 = 114944 → 115071) 
.  ↓ = ↓ 
119807. 117759 
126976. 78080 (126976 → 126983 = 16520 → 16527) 
.  ↓ = ↓ 
127231. 78335 
128512. 39424 (128512 → 128515 = 26632 → 26635) 
.  ↓ = ↓ 
129023. 39935 
129536. 39424 (129536 → 129539 = 128512 → 128515 = 26632 → 26635) 
.  ↓ = ↓ 
130047. 39935 
130560. 52736 (130560 → 130815 = 39424 → 39679) 
.  ↓ = ↓ 
131071. 53247

Achttiende generatie
131072. Frederik III van Meißen 
131073. Catharina van Henneberg 
131074. Hendrik de Milde van Brunswijk-Lüneburg 
131075.  
131104. Adolf III van der Mark 
131105. Margaretha van Gulik 
131120. Willem II van Berg 
131121. Anna van de Palts 
132160. Otto II van Nassau-Siegen 
132161. Adelheid van Vianden 
132162. Adolf II van der Mark 
133136. 132160 
.  ↓ = ↓ 
133151. 132175 
143426. Karel de Stoute 
143427. Isabella van Bourbon 
143428. Johan II van Aragón 
143429. Johanna Enríquez 
147456. Justus Nicolaas I van Hohenzollern 
147457. Agnes van Werdenburg-Heiligenberg 
147488. = 147456 
147489. = 147457 
156160. 33040 
.  ↓ = ↓ 
156175. 33055 
156224. 33040 
.  ↓ = ↓ 
156239. 33055 
156320. 114944 (156320 → 156335 = 53264 → 53279) 
.  ↓ = ↓ 
156351. 114975 
156352. 156224 (156352 → 156367 = 33040 → 33055) 
.  ↓ = ↓ 
156415. 156287 
156416. 116736 (156416 → 156431 = 156320 → 156335 = 53264 → 53279) 
.  ↓ = ↓ 
156671. 116991 
156672. 78848 (156672 → 156679 = 156416 → 156423 = 156320 → 156327 = 78848 → 78855 = 53264 → 53271) 
.  ↓ = ↓ 
157695. 79871 
157696. 106528 
.  ↓ = ↓ 
157711. 106543 
159232. 106496 
.  ↓ = ↓ 
159295. 106559 
165888. Ruprecht III van de Palts 
165889. Elisabeth van Neurenberg 
166400. 159232 (166400 → 166463 = 106496 → 106559) 
.  ↓ = ↓ 
166655. 159487 
210944. 157696 (210944 → 210959 = 157696 → 157711 = 106528 → 106543) 
.  ↓ = ↓ 
211967. 158719 
212992. Filips I van Nassau-Weilburg 
212993. Isabella van Lotharingen 
212994. Jan III van Loon 
213024. 66080 
.  ↓ = ↓ 
213055. 66111 
213184. 212992 
.  ↓ = ↓ 
213247. 213055 (213216 → 213247 = 66080 → 66111) 
221184. Everhard III van Württemberg 
221185. Antonia Visconti 
228352. 105472 (228352 → 228863 = 78848 → 79359; 228352 → 228359 = 53264 → 53271) 
.  ↓ = ↓ 
229375. 106495 
229504. 159232 (229504 → 229567 = 106496 → 106559) 
.  ↓ = ↓ 
229631. 159359 
229888. 106528 (229888 → 229903 = 210944 → 210959 = 157696 → 157711) 
.  ↓ = ↓ 
229919. 106559 
229984. 33040 
.  ↓ = ↓ 
229999. 33055 
233472. 229888  
.  ↓ = ↓ 
233727. 230143 
237568. 233472 (237568 → 237823 = 229888 → 230143) 
.  ↓ = ↓ 
239615. 235519 
253952. 156160 (253952 → 253999 = 33040 → 33055) 
.  ↓ = ↓ 
254463. 156671 
257024. 78848 (257024 → 257031 = 53264 → 53271) 
.  ↓ = ↓ 
258047. 79871 
259072. 78848 (259072 → 259079 = 257024 → 257031 = 53264 → 53271) 
.  ↓ = ↓ 
260095. 79871 
261120. 105472 (261120 → 261631 = 78848 → 79359; 261120 → 261127 = 53264 → 53271) 
.  ↓ = ↓ 
262143. 106495

Negentiende generatie
262144. Frederik II van Meißen 
262145. Mathilde van Beieren 
262208. Adolf II van der Mark 
262209. Margaretha van Kleef 
262240. Gerard van Berg 
262241. Margaretha van Ravensberg 
264320. Hendrik I van Nassau-Siegen 
264321. Adelheid van Heinsberg-Blankenberg 
264322. Filips II van Vianden  
266272. 264320 
.  ↓ = ↓ 
266303. 264351 
286852. Filips de Goede 
286853. Isabella van Portugal 
286856. Ferdinand I van Aragon 
286857. Eleonora Urraca van Castilië 
294912. Eitel Frederik I van Hohenzollern 
294913. Ursula von Rhäzüns 
294976. = 294912 
294977. = 294913 
312320. 66080 
.  ↓ = ↓ 
312351. 66111 
312448. 66080 
.  ↓ = ↓ 
312479. 66111 
312640. 229888 (312640 → 312671 = 106528 → 106559) 
.  ↓ = ↓ 
312703. 229951 
312704. 312448 (312704 → 312735 = 66080 → 66111) 
.  ↓ = ↓ 
312831. 312575 
312832. 233472 (312832 → 312863 = 312640 → 312671 = 106528 → 106559) 
.  ↓ = ↓ 
313343. 233983 
313344. 157696 (313344 → 313359 = 312832 → 312847 = 312640 → 312655 = 157696 → 157711 = 106528 → 106543) 
.  ↓ = ↓ 
315391. 159743 
318464. 212992 
.  ↓ = ↓ 
318591. 213119 
331776. Ruprecht II van de Palts 
331777. Beatrix van Sicilië 
332800. 318464 (332800 → 332927 = 212992 → 213119) 
.  ↓ = ↓ 
333311. 318975 
425984. Johan I van Nassau-Weilburg 
425985. Johanna van Saarbrücken 
425986. Ferry I van Vaudémont (van Lotharingen)  
426048. 132160 
.  ↓ = ↓ 
426111. 132223 
426368. 425984 
.  ↓ = ↓ 
426495. 426111 (426432 → 426495 = 132160 → 132223) 
442368. Ulrik van Württemberg (-1388) 
442369. Elisabeth van Beieren 
442370. Bernabò Visconti 
442371. Beatrice Regina della Scala 
456704. 210944 (456704 → 457727 = 157696 → 158719) 
.  ↓ = ↓ 
458751. 212991 (456704 → 456719 = 210944 → 210959 = 157696 → 157711 = 106528 → 106543) 
459008. 318464 (459008 → 459135 = 212992 → 213119) 
.  ↓ = ↓ 
459263. 318719 
459968. 66080 
.  ↓ = ↓ 
459999. 66111 
507904. 312320 (507904 → 507935 = 66080 → 66111) 
.  ↓ = ↓ 
508927. 313343 
514048. 157696 (514048 → 514063 = 106528 → 106543) 
.  ↓ = ↓ 
516095. 159743 
518144. 157696 (518144 → 518159 = 514048 → 514063 = 106528 → 106543) 
.  ↓ = ↓ 
520191. 159743 
522240. 210944 (522240 → 523263 = 157696 → 158719; 522240 → 522255 = 106528 → 106543) 
.  ↓ = ↓ 
524287. 212991

Twintigste generatie
524288. Frederik I van Meißen 
524289. Elisabeth van Arnshaugk 
524416. Engelbert II van der Mark 
524417. Mathilde van Aremberg 
524480. Willem VI van Gulik 
524481. Johanna van Holland 
528640. Otto I van Nassau 
528641. Agnès van Leiningen-Saarbrücken 
528642. Dirk II van Heinsberg-Blankenberg  
528643. Johanna van Leuven-Gaasbeek 
532544. 528640 
.  ↓ = ↓ 
532607. 528703 
573704. Jan zonder Vrees 
573705. Margarteha van Beieren 
573712. Johan I van Castilië 
573713. Eleonora van Aragón 
589824. Frederik XI van Zollern 
589825. Adelheid van Fürstenberg 
589952. = 589824 
589953. = 589825 
624640. 132160 
.  ↓ = ↓ 
624703. 132223 
624896. 132160 
.  ↓ = ↓ 
624959. 132223 
625408. 624896 (625408 → 625471 = 132160 → 132223) 
.  ↓ = ↓ 
625663. 625151 
636928. 425984 
.  ↓ = ↓ 
637183. 426239 
663552. Adolf van de Palts 
663553. Irmengard van Oettingen 
665600. 636928 (665600 → 665855 = 425984 → 426239) 
.  ↓ = ↓ 
666623. 637951 
851968. Gerlach I van Nassau 
851969. Agnes van Hessen  
851970. Jan II van Saarbrücken 
852096. 264320 
.  ↓ = ↓ 
852223. 264447 
852736. 851968 
.  ↓ = ↓ 
852991. 852223 (852864 → 852991 = 264320 → 264447) 
884736. Everhard II van Württemberg 
884737. Elisabeth van Henneberg-Schleusingen 
884740. Stefano Visconti 
884741. Valentina Doria 
918016. 636928 (918016 → 918271 = 425984 → 426239) 
.  ↓ = ↓ 
918527. 637439 
919936. 132160 
.  ↓ = ↓ 
919999. 132223 
1015808 → 1015871
132160 → 132223
1015808. 624640 
.  ↓ = ↓ 
1017855. 626687

Eénentwintigste generatie
1048576. Albrecht de Ontaarde 
1048577. Margaretha van Oostenrijk gehuwd in 1254. 
1048832. Everhard I van der Mark 
1048833. Irmgard van Limburg 
1048960. Gerard VII van Gulik 
1048961. Elisabeth van Brabant-Aarschot 
1057280. Hendrik II van Nassau  
1057281. Machteld van Gelre  
1057282. Simon II van Saarbrücken 
1057283. Luckarde van Leiningen 
1065088. 1057280 
.  ↓ = ↓ 
1065215. 1057407 
1147408. Filips de Stoute 
1147409. Margaretha van Male 
1147424. Hendrik II van Castilië 
1147425. Johanna Emmanuella van Castilië 
1249280. 264320 
.  ↓ = ↓ 
1249407. 264447 
1249792. 264320 
.  ↓ = ↓ 
1249919. 264447 
1250816. 1249792 (1250816 → 1250943 = 264320 → 264447) 
.  ↓ = ↓ 
1251327. 1250303 
1273856. 851968 
.  ↓ = ↓ 
1274367. 852479 
1327104. Rudolf I van de Palts 
1327105. Mechtild van Nassau 
1331200. 1273856 (1331200 → 1331711 = 851968 → 852479) 
.  ↓ = ↓ 
1333247. 1275903 
1703936. Adolf van Nassau 
1703937. Imagina van Isenburg-Limburg 
1704192. 528640 
.  ↓ = ↓ 
1704447. 528895 
1705472. 1703936 
.  ↓ = ↓ 
1705983. 1704447 (1705728 → 1705983 = 528640 → 528895) 
1769472. Ulrik III van Württemberg 
1769473. Sophia van Pfirt 
1769480. Matteo I Visconti 
1769481. Bonacossa Borri 
1836032. 1273856 (1836032 → 1836543 = 851968 → 852479) 
.  ↓ = ↓ 
1837055. 1274879 
1839872. 264320 
.  ↓ = ↓ 
1839999. 264447 
2031616. 1249280 (2031616 → 2031743 = 264320 → 264447) 
.  ↓ = ↓ 
2035711. 1253375

Tweeëntwintigste generatie
2097152. Hendrik III van Meißen 
2097153. Constance van Oostenrijk 
2097664. Engelbert I van der Mark 
2097665. Cunigonde van Blieskastel 
2097920. Willem IV van Gulik 
2097921. Margaretha van Gelre 
2294818. Lodewijk van Male 
2294819. Margaretha van Brabant 
2294848. Alfons XI van Castilië 
2294849. Leonor Núñez de Guzmán 
2498560. 528640 
.  ↓ = ↓ 
2498815. 528895 
2499584. 528640 
.  ↓ = ↓ 
2499839. 528895 
2501632. 2499584 (2501632 → 2501887 = 528640 → 528895) 
.  ↓ = ↓ 
2502655. 2500607 
2547712. 1703936 
.  ↓ = ↓ 
2548735. 1704959 
2654208. Lodewijk II van Beieren 
2654209. Mathilde van Habsburg 
2662400. 2547712 (2662400 → 2663423 = 1703936 → 1704959) 
.  ↓ = ↓ 
2666495. 2551807 
3407872. Walram II van Nassau 
3407873. Adelheid van Katzenelnbogen 
3407874. Gerlach I van Isenburg 
3407875. Imagina van Blieskastel 
3408384. 1057280 
.  ↓ = ↓ 
3408895. 1057791 
3410944. 3407872 
.  ↓ = ↓ 
3411967. 3408895 (3411456 → 3411967 = 1057280 → 1057791) 
3538944. Everhard I van Württemberg 
3538945. Margareta van Lotharingen 
3672064. 2547712 (3672064 → 3673087 = 1703936 → 1704959) 
.  ↓ = ↓ 
3674111. 2549759 
3679744. 528640 
.  ↓ = ↓ 
3679999. 528895 
4063232. 2498560 (4063232 → 4063487 = 528640 → 528895) 
.  ↓ = ↓ 
4071423. 2506751

Drieëntwintigste generatie
4194304. Diederik van Meißen 
4194305. Judith van Thüringen 
4194306. Leopold VI van Oostenrijk 
4194307. Theodora Angelina 
4195328. Adolf I van der Mark 
4195329. Irmgard van Gelre 
4195840. Willem III van Gulik (graaf) 
4195841. Mathilde van Limburg 
4589638. Jan III van Brabant 
4589639. Maria van Évreux 
4589696. Ferdinand IV van Castilië 
4589697. Constance van Portugal 
4997120. 1057280 
.  ↓ = ↓ 
4997631. 1057791 
4999168. 1057280 
.  ↓ = ↓ 
4999679. 1057791 
5003264. 4999168 (5003264 → 5003775 = 1057280 → 1057791) 
.  ↓ = ↓ 
5005311. 5001215 
5095424. 3407872 
.  ↓ = ↓ 
5097471. 3409919 
5308416. Otto II van Beieren 
5308417. Agnes van de Palts 
5324800. 5095424 (5324800 → 5324847 = 3407872 → 3407919) 
.  ↓ = ↓ 
5332991. 5103615 
6815744. = 1057280 
6815745. = 1057281 
6815746. Diederik IV van Katzenelnbogen 
6821888. 6815744 
.  ↓ = ↓ 
6823935. 6817791 
7077888. Ulrik I van Württemberg 
7077889. Agnes van Silezië-Liegnitz 
7344128. 5095424 (7344128 → 7344175 = 3407872 → 3407919) 
.  ↓ = ↓ 
7348223. 5099519 
7359488. 1057280 
.  ↓ = ↓ 
7359999. 1057791 
8126464. 4997120 (8126464 → 8126975 = 1057280 → 1057791) 
.  ↓ = ↓ 
8142847. 5013503

Vierentwintigste generatie
8388608. Otto de Rijke 
8388609. Hedwig van Ballenstedt 
8388610. Herman I van Thüringen 
8338611. Sophia van Sommerschenburg 
8388612. Leopold V van Oostenrijk 
8388613. Helena van Hongarije 
8390656. Frederik van Berg-Altena 
8390657. Alveradis van Krieckenberg 
9179392. Sancho IV van Castilië 
9179393. Maria van Molina 
10190848. 6815744 
.  ↓ = ↓ 
10194943. 6819839 
10649600. 10190848 (10649600 → 10649695 = 6815744 → 6815839) 
.  ↓ = ↓ 
10665983. 10207231 
10716832. Lodewijk de Kelheimer 
10716833. Ludmilla van Bohemen 
14688256. 10190848 (14688256 → 14692351 = 6815744 → 6819839) 
.  ↓ = ↓ 
14696447. 10199039

Vijfentwintigste generatie
16777216. Koenraad de Grote 
16777217. Luitgard van Ravenstein 
16777218. Albrecht de Beer 
16777219. Sophia van Winzenburg 
16777220. Lodewijk II van Thüringen 
16777221. Judith van Zwaben 
16777224. Hendrik II van Oostenrijk 
16777225. Theodora Komnena 
16781312. Everhard I van Berg-Altena 
16781313. Adelheid van Cuyk-Arnsberg 
18358784. Alfons X van Castilië 
18358785. Violante van Aragón

Zesentwintigste generatie
33554432. Thiemo I van Wettin 
33554433. Ida van Northeim 
33554436. Otto van Ballenstedt 
33554437. Eilika Billung van Saksen 
33554440. Lodewijk I van Thüringen 
33554441. Hedwig van Gudensberg 
33554448. Leopold III van Oostenrijk 
33554449. Agnes van Waiblingen 
33562624. Adolf II van Berg 
33562625. Irmgard van Wassenburg 
36717568. Ferdinand III van Castilië 
36717569. Elisabeth van Hohenstaufen

Zevenentwintigste generatie
67108872. Adalbert II van Ballenstedt 
67108873. Adelheid van Weimar-Orlamünde 
67108896. Leopold II van Oostenrijk 
67108897. Ida van Cham 
67125248. Adolf I van Berg 
67125249. Adelheid van Kleef 
73435136. Alfons IX van León 
73435137. Berenguela van Castilië 
73435138. Filips van Zwaben 
73435139. Irena Angela

Achtentwintigste generatie
134217746. Otto I van Weimar 
134217747. Adela van Brabant 
134217792. Ernst de Strijdbare 
134217793. Adelheid van Eilenburg 
134250496. Adolf II van Berg-Hövel 
134250497. Adelheid van Lauffen 
146870272. Ferdinand II van León 
146870273. Urraca van Portugal 
146870276. Frederik Barbarossa 
146870277. Beatrix I van Bourgondië

Negentwintigste generatie 
268435492. Willem III van Weimar 
268435493. Oda van de Lausitz 
268435584. Adalbert van Oostenrijk
268435585. Glismod
293740544. Alfons VII van León en Castilië 
293740545. Berengaria van Barcelona

Dertigste generatie
536870984. Willem II van Weimar 
587481088. Raymond van Bourgondië 
587481089. Urraca van Castilië en León

Eénendertigste generatie
1073741824. 
1174962176. Willem I van Bourgondië 
1174962177. Stephania van Longwy-Metz

Tweeëndertigste generatie
2147483648. 
2349924352. Reinoud I van Bourgondië  
2349924353. Adelheid van Normandië

Drieëndertigste generatie
4294967296.  
4699848704. Otto Willem van Bourgondië 
4699848705. Ermentrudis van Roucy

Vierendertigste generatie
8589934592. 
9399697408. Adelbert I van Ivrea 
9399697409. Gerberga van Dijon

Vijfendertigste generatie
17179869184. 
18799394816. Berengarius II van Italië 
18799394817. Willa van Arles

Zesendertigste generatie
34359738368. 
37598789632. Adalbert van Ivrea 
37598789633. Gisela van Friuli

Zevenendertigste generatie
68719476736. 
75197579264. Anscarius van Ivrea 
75197579265. Volsia van Susa

Paternele afstamming (Huis Wettin)

Vader op zoon
Burkhard I, hertog van Thüringen, d. 870  Burchard, hertog van Thüringen, 836 - 908  Burkhard III van Grabfeldgau, 866 - 913  Dedi I, graaf in Hassegau - Thüringen, 900 - 957 - waarschijnlijk gehuwd met de dochter van Frederik, graaf in de Harzgau  Dietrich I van Wettin, d. 930 - 976 - zijn burcht stond waarschijnlijk in Grimschleben  Dedi II, graaf in Hassegau, 950 - 1009 ∞ Thietberga van Haldensleben  Dietrich II van Wettin, 985 - 1034 ∞ met Mathilde van Meißen, d.v. markgraaf Ekhard I van Meißen (schoonzoon van Herman Billung)  Thimo de oude 1014 -1091 - Thimo van Kistritz of Köstriz, graaf van Brehna Thiemo I van Wettin, 1034-1118 ∞ Ida, d.v. Otto II van NortheimKoenraad de Grote, 1098-1157 ∞ Luitgard van Ravenstein, d.v. graaf Albrecht van RavensteinOtto de Rijke, 1125-1190 ∞ Hedwige van Ballenstedt (+1203), d.v. markgraaf Albrecht de Beer van BrandenburgDiederik van Meißen, 1161-1221 ∞ Judith van Thüringen (1184-1235), d.v. landgraaf Herman I van ThüringenHendrik III van Meißen, 1215-1288 ∞ Constance Oostenrijk (1212-1243), d.v. hertog Leopold VI van OostenrijkAlbrecht de Ontaarde, 1240-1314 ∞ Margaretha d.v. Keizer Frederik IIFrederik I van Meißen, 1257-1323 ∞ Elisabeth van Lobdaburg-Arnshaugk (1286-1359)Frederik II van Meißen, 1310-1349 ∞ Mathilde (1309-1346), d.v. Keizer Lodewijk IVFrederik III van Meißen, 1332-1381 ∞ Catharina van Henneberg-Schleusingen (+1397)Frederik I van Saksen, 1370-1428 ∞ Catharina (1395-1442), d.v. Hendrik de Milde van Brunswijk-LüneburgFrederik II van Saksen, 1412-1464 ∞ Margaretha van Oostenrijk (1417-1486)Ernst van Saksen, 1441-1486 ∞ Elisabeth van Beieren-München, d.v. Albrecht III van BeierenJohan de Standvastige, 1468-1532 ∞ Sophia van Mecklenburg (1481-1503)Johan Frederik I van Saksen, 1503-1554 ∞ Sybille van Kleef, d.v. Johan III van KleefJohan Willem van Saksen-Weimar, 1530-1573 ∞ Suzanna van Palts-SimmernJohan III van Saksen-Weimar, 1570-1605 ∞ Dorothea Maria d.v. Joachim Ernst van AnhaltErnst I van Saksen-Gotha, 1601-1675 ∞ Elisabeth Sophia (1619-1680), d.v. Johan Filips van Saksen-AltenburgJohan Ernst van Saksen-Saalfeld, 1658-1729 - hertrouwde met Charlotte Joanna (1664-1699), d.v. Jozias I van Waldeck-WildungenFrans Jozias van Saksen-Coburg-Saalfeld, 1697-1764 ∞ Anna Sophia, d.v. Lodewijk Frederik I van Schwarzburg-Rudolstadt Ernst Frederik van Saksen-Coburg-Saalfeld, 1724-1800 ∞ Sofie Antoinette, d.v. Ferdinand Albrecht II van Brunswijk-Bevern Frans van Saksen-Coburg-Saalfeld, 1750-1806 ∞ Augusta van Reuss-Ebersdorf en Lobenstein  Leopold I van België, 1790-1865 ∞ Louise van Orléans, d.v. Lodewijk Filips I van Frankrijk en Marie Amélie van Bourbon-Sicilië
Filips van België, 1837-1905 ∞ Maria, d.v. Karel Anton van Hohenzollern-Sigmaringen en Josefine van Baden Albert I van België, 1875-1934 ∞ Elisabeth in Beieren, d.v. Karel Theodoor in Beieren Leopold III van België, 1901-1983 ∞ Astrid van Zweden (zie ook Stamboom), d.v. Karel van Zweden  Albert II van België ∞ Paola Ruffo di Calabria, d.v. Fulco Ruffo di Calabria  Filip ∞ Mathilde d'Udekem d'Acoz

De rechtstreekse voorvaderen van Albert II

Afstamming Brandenburg en Pruisen

Vader op zoon (of dochter)
Frederik V van Neurenberg 
Frederik I van Brandenburg ∞ Elisabeth, dochter van hertog Frederik van Beieren. 
Albrecht Achilles van Brandenburg ∞ met Anna, dochter van Frederik II van Saksen 
Johan Cicero van Brandenburg ∞ Margaretha van Saksen 
Joachim I Nestor van Brandenburg ∞ Elisabeth van Denemarken 
Joachim II Hector van Brandenburg ∞ Magdalena van Saksen 
Johan George van Brandenburg ∞ Sophia van Liegnitz 
Joachim Frederik van Brandenburg ∞ Catharina van Küstrin, d.v. Johan van Brandenburg 
Johan Sigismund van Brandenburg ∞ Anna van Pruisen 
George Willem van Brandenburg ∞ Elisabeth Charlotte, d.v.  keurvorst Frederik IV van de Palts 
Frederik Willem van Brandenburg ∞ Louise Henriëtte van Nassau, d.v. Frederik Hendrik van Oranje en Amalia van Solms 
Frederik I van Pruisen ∞ Sophie Charlotte van Hannover d.v. Ernst August van Brunswijk-Lüneburg 
Frederik Willem I van Pruisen ∞ Sophia Dorothea van Hannover, d.v.  George I van Groot-Brittannië
August Willem van Pruisen ∞ Amalia van Brunswijk-Wolfenbüttel, d.v. hertog Ferdinand Albrecht II van Brunswijk-Bevern
Frederik Willem II van Pruisen ∞ Frederika van Hessen-Darmstadt d.v. Lodewijk IX van Hessen-Darmstadt

Frederik Willem III van Pruisen ∞ Louise d.v. Karel II van Mecklenburg-Strelitz en Frederika Caroline Louise van Hessen-Darmstadt 
Louise van Pruisen (1808-1870) ∞  Frederik der Nederlanden (1797-1881) z.v. Willem I der Nederlanden en Wilhelmina van Pruisen (1774-1837) 
Louise der Nederlanden ∞ Karel XV van Zweden z.v. Oscar I van Zweden en Josephine van Leuchtenberg 
Louise van Zweden (1851-1926) ∞ Frederik VIII z.v. Christiaan IX van Denemarken en Louise van Hessen-Kassel 
Ingeborg van Denemarken (1878-1958) ∞ prins Karel van Zweden z.v. Oscar II en Sophia van Nassau
Astrid van Zweden ∞ Leopold III van België 
ALBERT II van België ∞ Paola Ruffo di Calabria 
Filip van België

Afstammeling Karel De Grote

Vader op zoon (of dochter)
Arnulf van Metz ∞ Doda 
Ansegisus (hofmeier) ∞ Begga (heilige) d.v. Pepijn van Landen 
Pepijn van Herstal ∞ Alpaida 
Karel Martel ∞ Rotrude van Trier 
Pepijn de Korte ∞ Bertrada van Laon 
KAREL DE GROTE ∞ Hildegard 
Lodewijk de Vrome ∞ Judith van Beieren 
Karel de Kale ∞ Ermentrudis van Orléans 
Judith van West-Francië ∞ Boudewijn I van Vlaanderen
Boudewijn II van Vlaanderen ∞ Aelfryth van Wessex d.v. Alfred de Grote 
Arnulf I van Vlaanderen ∞ Aleidis van Vermandois 
Boudewijn III van Vlaanderen ∞ Mathilde van Saksen 
Arnulf II van Vlaanderen ∞ Suzanna van Italië 
Boudewijn IV van Vlaanderen ∞ Otgiva van Luxemburg 
Boudewijn V van Vlaanderen ∞ Adela van Mesen 
Boudewijn VI van Vlaanderen ∞ Richilde van Henegouwen 
Boudewijn II van Henegouwen ∞ Ida van Leuven, d.v. Hendrik II en Adele van de Betuwe 
Boudewijn III van Henegouwen ∞ Yolanda van Gelre, d.v. Gerard I van Gelre 
Boudewijn IV van Henegouwen ∞ Aleidis, d.v. graaf Godfried van Namen en Ermesinde I van Namen 
Boudewijn de Moedige ∞ Margaretha d.v. Diederik van de Elzas en Sybille van Anjou 
Boudewijn I van Constantinopel ∞ Maria d.v. Hendrik I van Champagne en Maria (d.v. Lodewijk VII van Frankrijk) 
Margaretha II van Vlaanderen ∞ Willem II van Dampierre z.v. Gwijde II van Dampierre 
Gwijde van Dampierre ∞ Mathilde van Béthune (ook Machteld van Béthune en Dendermonde genoemd) 
Robrecht III van Vlaanderen ∞ Yolande van Bourgondië d.v. Odo van Nevers en Mathilde II van Bourbon 
Lodewijk I van Nevers  ∞ Johanna van Rethel d.v. Hugo IV van Rethel 
Lodewijk II van Nevers ∞ Margaretha van Frankrijk (1310-1382) 
Lodewijk van Male ∞ Margaretha van Brabant d.v. Jan III van Brabant 
Margaretha van Male ∞ Filips de Stoute z.v. Jan II van Frankrijk 
Jan zonder Vrees ∞ Margaretha van Beieren d.v. Albrecht van Beieren 
Filips de Goede ∞ Isabella van Portugal (1397-1472) d.v. Johan I van Portugal 
Karel de Stoute ∞ Isabella van Bourbon 
Maria van Bourgondië (hertogin) ∞ keizer Maximiliaan I  
Filips de Schone ∞ Johanna I 'De Waanzinnige' d.v. Ferdinand II van Aragón en Isabella I van Castilië 
Keizer Karel V ∞ Isabella van Portugal (1503-1539) 
Filips II van Spanje ∞ Anna van Oostenrijk (1549-1580) 
Filips III van Spanje ∞ Margaretha van Oostenrijk (1584-1611) 
Anna van Oostenrijk (1601-1666) ∞ Lodewijk XIII van Frankrijk 
Lodewijk XIV van Frankrijk ∞ Maria Theresia van Spanje 
Lodewijk van Frankrijk (1661-1711) ∞ Maria Anna van Beieren (1660-1690) 
Filips V van Spanje ∞ Elisabetta Farnese 
Karel III van Spanje ∞ Maria Amalia van Saksen 
Ferdinand I der Beide Siciliën ∞ Maria Carolina van Oostenrijk 
Marie Amélie van Bourbon-Sicilië ∞ Lodewijk Filips I van Frankrijk 
Louise van Orléans ∞ Leopold I van België 
Filips van België ∞ Maria van Hohenzollern-Sigmaringen 
Albert I van België ∞ Elisabeth in Beieren 
Leopold III van België ∞ Astrid van Zweden 
Albert II van België ∞ Paola Ruffo di Calabria 
Filip van België

Afstamming paus Paulus III

Vader op zoon (of dochter)
Paus Paulus III ∞ Silvia Ruffini 
Pier Luigi Farnese ∞ Gerolama Orsini 
Ottavio Farnese ∞ Margaretha van Parma 
Alessandro Farnese (1545-1592) ∞ Maria van Portugal (1541-1577)  
Ranuccio I Farnese ∞ Margaretha Aldobrandini 
Odoardo Farnese (1612-1646) ∞ Margaretha de Medici 
Ranuccio II Farnese ∞ Isabella d'Este 
Odoardo Farnese (1666-1693) ∞ Dorothea Sophia van Palts-Neuburg 
Elisabetta Farnese ∞ Filips V van Spanje 
Karel III van Spanje ∞ Maria Amalia van Saksen 
Karel IV van Spanje ∞ Maria Louisa van Bourbon-Parma (1751-1819) 
Charlotte Joachime van Spanje ∞ Johan VI van Portugal 
Michaël I van Portugal ∞ Adelheid van Löwenstein-Wertheim-Rosenberg 
Maria José van Bragança ∞ Karel Theodoor in Beieren 
Elisabeth in Beieren ∞ Albert I van België 
Leopold III van België ∞ Astrid van Zweden 
Albert II van België ∞ Paola Ruffo di Calabria 
Filip van België

Belgie